Фе́ллер (, )  — німецьке прізвище.

 Боб Феллер (; 1918—2010) — американський бейсболіст.
 Вільям Феллер (; 1906—1970) — хорватсько-американський математик.
 Георг-Вольфганг Феллер (; 1915—1991) — німецький офіцер, оберлейтенант-цур-зее резерву крігсмаріне (з 1944).
 Руді Феллер (;  1960) — німецький футболіст і тренер.
 Мануель Феллер (;  1992) — австрійський гірськолижник, олімпійський медаліст (2018).
 Феллер Мартен Давидович (1933—2004) — український мовознавець.

Інше 
 21276 Феллер (21276 Feller) — астероїд головного поясу.

Німецькі прізвища